Натуральне число 1325
 1325 рік до нашої ери
 1325 рік нашої ери